Всеобщие выборы в Боливии в 2020 году состоялись 18 октября 2020 года. Одновременно избирались президент страны, вице-президент и все места как в сенате, так и палате депутатов. Результаты выборов заменили спорные результаты выборов 2019 года, которые были аннулированы после длительного политического кризиса.

Новые выборы первоначально были назначены на 3 мая 2020. Однако, они были отложены из-за эпидемии COVID-19, сначала до 6 сентября 2020, потом до 18 октября 2020. Окончательная дата была утверждена 13 августа 2020 после протестов, вызванных предыдущими отсрочками.

Победу в президентской гонке одержал Луис Арсе, однопартиец свергнутого предыдущего президента Эво Моралеса.

Результаты 
{| class=wikitable style=text-align: right
|-
|colspan=15 align=center|250px
|-
!rowspan=2 colspan=2|Партия
!rowspan=2|Кандидат в президенты
!rowspan=2|Голоса
!rowspan=2|%
!colspan=2|Палата
!colspan=2|Сенат
|-
!Места
!+/-
!Места
!+/-
|-
|-
|bgcolor=#143A83| ||align=left|Движение к социализму||align=left|Луис Арсе||3 393 978||55,10|| 73 ||  6 ||  21 ||  0
|-
|bgcolor=#F26524| ||align=left|Гражданское сообщество||align=left|Карлос Меса||1 775 943||28,83|| 41 ||  9 ||  11 ||  3
|-
|bgcolor=#d02d69| ||align=left|Мы верим||align=left|Луис Фернандо Камачо||862 184||14,00|| 16 || новая партия || 4 || новая партия
|-
|bgcolor=#145050| ||align=left|Фронт победы||align=left|Чи Хён Чунг||95 245||1,55|| 0 || || 0 ||
|-
|bgcolor=#D90009| ||align=left|Национальная партия действий Боливии||align=left|Феличиано Мамани||31 770||0,51|| 0 || || 0 ||

|-
|align=left colspan=3|Испорченных бюллетеней||324 773||-||-||-||-||-
|-
|align=left colspan=3|Итого||6 483 893||100||130||0||36||0
|-
|align=left colspan=3|Зарегистрировано/явка||7 332 926||88,42||-||-||-||-
|-
|colspan=9 align=left|Источник: OEP
|}

В новом составе Сената по итогам выборов будет большинство сенаторов-женщин с соотношением 20 женщин к 16 мужчинам.

Примечания 

Боливия
Выборы в Боливии
2020 год в Боливии